Berényi Károly (19. század) nagyváradi főjegyző
 Berényi Károly (1916–1968) magyar bajnok labdarúgó (Ferencváros)